Соревнования в индивидуальной гонке по биатлону среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 18 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 13:00 до 15:00 по местному времени (UTC-8).

Немец Михаэль Грайс, выигравший золото в этой дисциплине в 2006 году в Турине, выступил и в Ванкувере, но занял лишь десятое место. Многократная чемпионка мира шведка Магдалена Форсберг в интервью каналу Eurosport перед началом гонки назвала среди фаворитов Уле Эйнара Бьёрндалена, Эмиля Хегле Свендсена, Михаэля Грайса, а также отметила, что ждёт хорошего результата от россиян.

Лидер кубка мира в общем зачёте Кристоф Зуман стартовал под четвёртым номером и лидировал после первого огневого рубежа, но на втором допустил две ошибки, и в итоге занял лишь восьмое место. Стартовавший под пятым номером Свендсен первые три огневых рубежа прошёл без ошибок, а на четвёртом допустил один промах. Его промежуточное время после второго и третьего рубежа осталось первым, а после четвёртого в конце стало вторым, и служило ориентиром для остальных спортсменов. Шедший под шестым номером сразу за Свендсеном Евгений Устюгов также допустил один промах, и тоже на четвёртом рубеже, но на лыжне был медленнее Свендсена, и на финиш пришёл со вторым промежуточным временем (в итоге стал четвёртым). Уле-Эйнар Бьёрндален, бежавший под 12-м номером, допустил два промаха — на втором и четвёртом рубежах — но был быстрее Свендсена, и финишировал со вторым промежуточным временем, отодвинув Устюгова на третье место. После финиша Бьёрндалена оставалось всего несколько претендентов на медали. Сергей Новиков (стартовый номер 27) стрелял без ошибок, но бежал медленнее Свендсена. После четвёртого рубежа он ушёл на дистанцию с лучшим временем, опережая норвежца на 8 секунд, но на лыжне растерял преимущество, в результате финишировав с точно тем же временем, что и Бьёрндален. Им обоим были вручены серебряные медали, бронзовая медаль не вручалась.

Между третьим и четвёртым огневыми рубежами Николай Круглов упал на трассе и у него отлетела подушка винтовки, и часть дистанции он проехал, держа винтовку в руках, а на четвёртом огневом рубеже ему пришлось чинить винтовку. В результате он занял лишь одиннадцатое место, не допустив ни одного промаха.

Для Свендсена золотая медаль стала второй после завоёванного в начале недели серебра в спринте, для Бьёрндалена же серебро стало 10-й олимпийской медалью в карьере (5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Новиков завоевал первую и единственную в своей жизни олимпийскую медаль.

Победитель спринта француз Венсан Же занял 60-е место, а победитель гонки преследования швед Бьёрн Ферри стал 42-м.

Медалисты

Соревнование

Примечания

Ссылки